Solomon este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Ada Solomon (n. 1968), producătoare română
 Adrian Solomon (n. 1977), politician român
 Alexandru Solomon (general) (1834-1875), general și politician român
 Alexandru Solomon (regizor) (n. 1966), regizor și producător român
 Antonie Solomon (n. 1955), politician român
 Barbu Solomon (n. 1904-1965), politician român
 Constantin Solomon (1899-1991), cercetător literar și istoric român
 Dumitru Solomon (1932-2003), dramaturg român
 Ioan Solomon (1793-1865), colonel român
 Ion Solomon (1890-1979), deputat 
 Ionel Solomon (1929-2015), fizician româno-francez
 Liliana Solomon, jucătoare de tenis și manager român
 Lydie Solomon (n. 1982), pianistă și actriță franceză
 Mariana Solomon (n. 1980), atletă română
 Petre Solomon (1923-1992), scriitor și traducător din România
 Susan Solomon (n. 1956), chimistă americană
 Victor Solomon, chitarist român

Nume de familie românești